Belgische voetballers
 Björn Vleminckx (1985), spits van Antwerp
 Tim Vleminckx (1987), verdediger van Bornem

Nederlandse of Vlaamse achternaam